Le patronyme Frisius a été donné à plusieurs personnes issues de la région des Îles de la Frise au nord des Pays-Bas. C'est une latinisation du patronyme néerlandais de Vries.

Voir :
 Gemma Frisius, mathématicien (1508-1555)
 Simon Wijnhoutsz de Vries dit Simon Frisius, graveur et maître écrivain actif à Paris et à La Haye au début du .
Patronyme germanique

en:Frisius